Zaspa – część Gdańska obejmująca dzielnice:
 Zaspa-Młyniec
 Zaspa-Rozstaje

Obiekty kolejowe:
 Gdańsk Zaspa – przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście na linii Gdańsk Główny - Wejherowo
 Gdańsk Zaspa Towarowa – stacja PKP z peronem dla Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście na liniach Gdańsk Główny - Gdańsk Nowy Port i Gdańsk Główny - Gdańsk Zaspa Towarowa

Meteorologia:
 zaspa śnieżna

Nazwisko:
 Łarysa Zaspa (ur. 1971) - ukraińska piłkarka ręczna, brązowa medalistka olimpijska z Aten

Zobacz też